Piter Jelles YnSicht is een openbare middelbare school in de Leeuwarder wijk Nijlân dat aangesloten is bij scholengemeenschap Piter Jelles. Op deze school vind je leerlingen met het niveau Basis of Kader beroepsgerichte leerweg. De school heeft ongeveer 750 leerlingen. Op de school leer je vooral praktijk. De school heeft de volgende opleidingsoorten;
Sport, Dienstverlening en Veiligheid (SDV)
Food en Care
TRACK (Toerisme, Recreatie, Commercie, Kunst)
Techniek en vormgeving
Engineering en mobiliteit

Externe links 
Website school

School in Leeuwarden